est un personnage du manga .

Apparence et personnalité 

Également connu sous le nom de «  » (le chevalier fantôme), Genkishi est le plus grand illusionniste et épéiste des Millefiore, transportant quatre épées, ainsi qu’un des anneaux Mare (celui de la brume) et l'un des six anneaux . Ses créations d'illusion sont dues à sa boîte faisant sortir des limaces, ces dernières se tapissant sur la zone pour former une illusion. Il a été envoyé au Japon par Byakuran afin de protéger Shôichi Irie. C’est lui qui donnera une boîte spéciale à Gamma, qui avait été en la possession de la princesse Uni, et qui contenait toute la puissance des renards de foudre de Gamma. Pour des raisons inconnues au départ, il voue un culte à Byakuran, culte qui l'ont poussé à commettre certaines trahisons dans son passé.

Avant sa rencontre avec Byakuran, alors qu'il voyageait, il fut infecté par un terrible virus incurable qui dévore rapidement le corps. Effrayé à l'idée de mourir, l'épéiste passera son temps à pleurer sur son lit de mort, jusqu'au jour où Byakuran arriva de nulle part et assassina les médecins de Genkishi en lui déclarant que si un Dieu existe, ce dernier est cruel pour faire mourir les gens ainsi. Il transmettra à Genkishi un remède qui n'est pas censé exister à cette époque. Extrêmement reconnaissant envers le leader des Millefiore, Genkishi lui vouera un culte et lui jurera fidélité tout en ne croyant plus à Dieu.

Arc Base Melone 

Au cours de l’attaque des Vongola sur la base Millefiore, il défait Yamamoto Takeshi et enchaîne dans une lutte contre Hibari Kyoya (adulte). Il est révélé que, même s'il est un ancien membre des Giglio Nero, il se dévoue à Byakuran, et a même incité la fusion de la famille Giglio Nero et Gesso par sa fausse défaite contre Squalo. D’ailleurs, il est considéré comme un traître par toute la famille Gigli Nero. Toutefois, lorsque Byakuran lui a demandé de voler les anneaux Mare et le pacifieur du ciel qui appartenait à la famille Giglio Nero, il a été incapable de le faire à cause d'Uni. Ce qui l'amène à faire de grands efforts pour prouver sa fidélité à Byakuran, même jusqu’à être consommé par son anneau de l’enfer, qui le changera physiquement et mentalement, afin de battre Tsuna Sawada avant qu’il atteigne le laboratoire de Shôichi. Bien que sa transformation lui accorde plus de pouvoir, il perd contre Tsuna et réussira à échapper à l'aide de l'une de ses boîtes.

Arc Choice 

Lors de la première manche du jeu de la Bataille Choice, Genkishi se révélera être Saru, le mystérieux sous-fifre de Torikabuto, la véritable Couronne Funéraire de la Brume. Il restera inaperçu durant le début de la bataille mais dévoilera sa véritable identité face à Yamamoto Takeshi et apparaîtra directement dans son armure. Son visage couvert de cicatrices laissera prévoir qu'il n'est pas sorti indemne de son affrontement face à Tsuna. Il sera confiant face au gardien de la pluie des Vongola et perdra rapidement l'avantage lorsque son adversaire fera appel à sa boîte Vongola mêlée à ses techniques. Malgré les pouvoirs terrifiants de l'anneau des enfers, il perdra le duel. Peu après, Genkishi sera tué par Kikyo qui lui implantera dans le corps ses plantes, déclarant qu'il s'agit des ordres de Byakuran. Refusant de le croire, Genkishi finira par mourir par l'explosion de son corps, persuadé que son Dieu allait venir le sauver tandis que ce dernier contempla la scène, satisfait que son ancien bras droit de l'ombre se fasse éliminer maintenant qu'il ne lui était plus utile. Genkishi qui mourrait, découvre alors que Dieu lui a toujours été fidèle depuis le début.

Pouvoirs et Armes

Équipements 
 Art Mystique : Quatre épées : Connu comme le plus puissant épéiste des Millefiore, Genkishi peut utiliser quatre épées à la fois. Il en tient deux dans ses mains et deux autres sur ses pieds. 
 Faux Anneau Mare de la Brume : Cet anneau de rang A porté par Genkishi est en réalité un faux. Le véritable est détenu par Torikabuto.
 Spectro Nudibranchi : la boîte arme principale de Genkishi renferme des petites limaces de la brume. Ces limaces sont à l'origine des créations d'illusions et peuvent modifier le paysage autour de l'adversaire à la guise de leur maître Genkishi. Elles peuvent aussi se déplacer de manière indépendante pour attaquer l'ennemi tout en étant invisibles.
  : Ossa : Genkishi est l'une des rares personnes à détenir un Anneau , ils sont 6 au total. Cette bague confère à Genkishi une puissance considérable, transformant ainsi son apparence en squelette vêtu d'une armure. Mais en contre-partie l'utilisateur perd la raison.
 Armento del Guerra : Grâce à l'anneau , Genkishi peut invoquer une panoplie d'armement. Elle est composée d'une épée tranchante et d'une armure de spadassin. Il semble aussi que cette armure confère à Genkishi la capacité de léviter dans les airs.

Techniques 
 Illusione : Comme tout combattant de type Brume, Genkishi à la capacité de créer des illusions pour tromper ses adversaires. 
 Spectro Spada : Genkishi peut lancer avec son épée de puissantes ondes de choc combinées avec des Flammes du brouillard et accompagner de missiles d'illusions.

Divers

Références 

Personnage de Reborn!